Ивана́ускас () — литовская фамилия. Известные носители:
 
 Иванаускас, Вальдас Вацлавич (род. 1966) — советский и литовский футболист, тренер.
 Иванаускас, Йонас (род. 1960) — литовский религиозный деятель.
 Иванаускас, Тадас Леонардович (1882—1970) — советский и литовский зоолог, академик АН Литовской ССР.